

Geografia
Vasilikī – ex comune della Tessaglia, ora incorporato in Kalambaka
Vasilikī – villaggio nel comune di Ierapetra, Creta
Vasilikī – villaggio nel comune di Leucade, Isole Ionie

Onomastica
Vasilikī – forma greca femminile del nome proprio di persona Basilio